Rudolph-Gletscher ist der Name folgender Gletscher in der Antarktis:

 Rudolph-Gletscher (Viktorialand) im ostantarktischen Viktorialand
 Rudolph-Gletscher (Grahamland) im westantarktischen Grahamland